The Narrows es un estrecho de la Ciudad de Nueva York que separa a Long Island y Staten Island.

The Narrows es también el nombre de varios lugares alrededor del mundo:

Estados Unidos
 The Narrows (Parque nacional Zion), a lo largo del Río North Fork Virgin en el Parque nacional Zion, Utah
 Narrows (Georgia), un área no incorporada.
 The Narrows (Pensilvania), una laguna.
 The Narrows (Condado de Knox), una pequeña cordillera que separa las cuencas del Río Wichita y el Río Brazos.

Conocido informalmente como "The Narrows":
 Cumberland Narrows, una laguna localizada en Cumberland, Maryland.
 The Kent Narrows en el condado de Queen Anne, Maryland.
 The Tacoma Narrows en el condado de Pierce, Washington.

Canadá
 The Narrows (Halifax), un estrecho en el Puerto Halifax, localizado en Halifax, Nueva Escocia.
 The Narrows (Manitoba), un asentamiento.
 The Narrows (St. John's), entrada al Puerto de St. John's.

Caribe
 The Narrows (San Cristóbal y Nieves), el estrecho entre las islas de San Cristóbal y Nieves.
Australia
 The Narrows (Queensland), un pueblo.
 The Narrows (Territorio del Norte), un pueblo.
 The Narrows (Australia Occidental), un estrecho en Perth.
 The Narrows (Victoria), un estrecho en Phillip Island (Victoria).
 The Narrows, un istmo que provee acceso de tierra a Queenscliff, Victoria.

Antártida
 The Narrows (Antartda), un estrecho.

The Narrows puede referirse también a:
 The Narrows (novela).
 The Narrows (novela de 1953).
 The Narrows (película de 2008).
 Un barrio ficticio cerrado en Gotham City que figura en las historietas de Batman.